Marie-Laure Collin (1956-2002), dite Coralie Clément, une actrice française ;
 Coralie Biolay (1978-), dite Coralie Clément, une chanteuse française.